Die Comarca Bages liegt in der Provinz Barcelona der Autonomen Gemeinschaft von Katalonien (Spanien). Der Gemeindeverband hat eine Fläche von  km² und  Einwohner ().

Lage 
Der Gemeindeverband liegt im Zentrum von Katalonien. Er grenzt im Norden an die Comarca Berguedà, im Osten an Osona, im Süden an Vallès Oriental, Vallès Occidental und Baix Llobregat, im Südwesten an Anoia und im Westen an Solsonès. Zusammen mit den Comarcas Anoia, Berguedà, Osona, Solsonès bildet die Region das Territorium Comarques Centrals.

Bages liegt im östlichen Teil der zentralen katalanischen Senke. Der Fluss Llobregat und sein Nebenfluss Cardener durchfließen die Comarca von Nord nach Süd. In der Mitte der Region verläuft von Nordost nach Südwest die Pla de Bages (Bages-Ebene), die beidseitig gesäumt ist von Höhenzügen und Hochebenen. Hier war im Mittelalter das um 950 gegründete Kloster Sant Benet de Bages von großer Bedeutung. Der Norden grenzt an den Naturpark der Serra de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, im äußersten Süden befindet sich das Massiv von Montserrat mit dem Kloster Santa Maria de Montserrat der Benediktiner.

Wirtschaft 
Vor allem um die Hauptstadt Manresa hat sich eine bedeutende Industrie angesiedelt. Fabriken der chemischen, metallverarbeitenden und Nahrungsmittelindustrie haben sich dort niedergelassen. An den Ufern des Río Llobregat ist Textilindustrie ansässig, an den Ufern des Cardener befinden sich Kalisalzminen. In der Landwirtschaft werden hauptsächlich Weizen, Gerste und Futtermittel angebaut; daneben ist auch der Weinbau von Bedeutung (→ Pla de Bages).

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Comarques Kataloniens

Weblinks 

 Webseite der Comarca (katalanisch)
 Gemeindeverband (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch, italienisch)
 Turisme (katalanisch)
 gencat-Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch)

Comarca in Katalonien
Provinz Barcelona